Le nom de Frieden, qui veut dire « paix » en allemand, est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Luc Frieden (1963- ), homme politique luxembourgeois ;
 Pierre Frieden (1892-1959), homme politique et écrivain luxembourgeois ;
 Madeleine Frieden-Kinnen (1915-1999), femme politique luxembourgeoise ;
 Tanja Frieden (1976- ), snowboardeuse suisse.

Patronyme luxembourgeois